Канда () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Ровіго
 Канда () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Канда () — містечко в Японії, у префектурі Фукуока
 Канда — так називають ассирійці населений пункт в Грузії.